Scotchtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scotchtown (Indiana)
 Scotchtown (New York)
 Scotchtown (Virginia)

in Kanada:
 Scotchtown (Nova Scotia)

in Irland:
 Scotchtown (County Cavan)